Aak steht für:
 Aak, niederländische und niederrheinische Schiffstypen

AAK steht für:
 Altes Allgemeines Krankenhaus = Asklepios Klinik St. Georg
 Allianz für die Zukunft Kosovos, politische Partei im Kosovo
 Flugplatz Aranuka auf der Insel Buariki in Kiribati (IATA-Code)
 Alkoholkonsum#Blut- und Atemalkohol
 Altenplathower Altkanal, eine Bundeswasserstraße
 Armenisch-Apostolische Kirche
 Ausschuss Aachener Karneval
 Autoantikörper

Abkürzung